François de Closets (1933- ) : journaliste et écrivain français ;
 Sophie de Closets (1978- ) : éditrice française.